

Гемберг (нім. Hömberg) — громада в землі Рейнланд-Пфальц.

Гемберг — громада в кантоні Санкт-Галлен

 Еллі Гемберг, Елін Елізабет «Еллі» Гемберг (13 листопада 1896 — 23 травня 1994) — шведська художниця-абстракціоністка та скульпторка.